

Cinema 
The Abyss – cortometraggio del 1914 diretto da Thomas Santschi
 The Abyss – film del 1989 diretto da James Cameron

Letteratura 
 The Abyss – racconto di Robert A. W. Lowndes
 Abyss (The Abyss) – romanzo di Orson Scott Card del 1989

Musica 
 The Abyss – gruppo musicale alternative rock statunitense
 The Abyss – gruppo musicale black metal svedese
 The Abyss – EP degli Accept del 2010

Pagine correlate 
 Abyss